Савона — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Савона — провінція в Італії, у регіоні Лігурія.